Cartoon Network Studios — американская анимационая студия компании Warnes Bros. Entertainment, которая была основана в 1994 году. Студия принадлежит каналу Cartoon Network. После смерти соучредителя студии Уильяма Ханны в 2001 году Cartoon Network Studios взяла на себя функцию анимации Hanna-Barbera.

Оригинальные мультсериалы

Примечания 

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 1994 году
Мультипликационные студии США
Cartoon Network Studios
Подразделения Warner Bros.